

Carriera

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Ulsan Hyundai: 1986

Allenatore

Competizioni nazionali 

 
Shanghai Shenhua: 2019

Competizioni internazionali 

  (record)
Jeonbuk Motors: 2006, 2016

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale sudcoreana
Allenatori di calcio campioni d'Asia di club